Mario Corti ist der Name folgender Personen:

*  Mario Corti (Violinist) (1882–1957), italienischer Violinist und Komponist 
 Mario Corti (Skisportler), italienischer Skispringer und Nordischer Kombinierer 
 Mario Corti (Fußballspieler) (1931–2020), italienischer Fußballspieler
 Mario Corti (Manager) (* 1946), Schweizer Manager
 Mario Corti (Radsportler) (* 1946), italienischer Radsportler
 Mario Corti (Koch) (* 1977), deutscher Koch